Skrela ist der Familienname folgender Personen:

 Gaëlle Skrela (* 1983), französische Basketballspielerin
 David Skrela (* 1979), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Claude Skrela (* 1949), französischer Rugby-Union-Spieler